Lakeview Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Lakeview Heights (Kansas)
 Lakeview Heights (Kentucky)
 Lakeview Heights (Massachusetts)
 Lakeview Heights (Missouri)
 Lakeview Heights (Virginia)

in Kanada:
 Lakeview Heights (British Columbia)